Blossfeldia es un género de la familia Cactaceae con una sola especie Blossfeldia liliputiana. Quizás el más pequeño de todos los cactus. 
Es nativo de la Cordillera de los Andes, al sur de Bolivia y al norte y noroeste de Argentina.

Descripción 
Tiene aspecto de botón de color verde oscuro de 1,2 cm de diámetro, solitario o con muchos tallos formando colonias en las fisuras de las rocas, no posee costillas o tubérculos, tampoco espinas. Las flores salen del ápice del tallo, de 0,5 a 1 cm de largo y 0,5 cm de diámetro, de color blanco. Se autopolinizan. El fruto es globoso, rojo y lanoso con semillas marrones muy pequeñas.

Distribución y hábitat 
Es endémica de Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca en Argentina y  
Potosí en Bolivia. Es una especie poco común en las colecciones. Crece en el lado oriental de la Cordillera de los Andes en Bolivia y la Argentina entre los 4.000 y 12.000 .  En este entorno tan duro, esta notable especie puede sobrevivir en extrema sequedad.

Cultivo 
Se multiplica por semilla o vástagos basales, generalmente se injerta para acelerar su crecimiento.

Está expuesta a severas condiciones, la sequía la combate tomando humedad del ambiente ya que no tiene cutícula. Temperatura media mínima 2 °C. Requiere poca agua en invierno.

Taxonomía
Blossfeldia liliputiana fue descrita por Erich Werdermann y publicado en Kakteenkunde 1937: 162. 1937.
Etimología
Blossfeldia: nombre genérico que fue nombrado en honor del descubridor de la primera especie, Blossfeldia liliputiana, Harry Blossfeld Jr. quién efectuó expediciones a Brasil y otros países de América del Sur han dado lugar a numerosos hallazgos de interés hortícola.

liliputiana: epíteto latino que significa "enana, muy pequeña".
Sinonimia

Parodia liliputiana
Blossfeldia campaniflora
Blossfeldia fechseri
Blossfeldia atroviridis
Blossfeldia pedicellata
Blossfeldia minima
Blossfeldia tominensisBlossfeldia vallegrandensis
Blossfeldia mizqueanaBlossfelia liliputana en Cactiguide

Referencias

Bibliografía
Edward F. Anderson, The Cactus Family'' (Timber Press, 2001) ISBN 0-88192-498-9, pp. 129-130

Enlaces externos 

http://www.cactiguide.com/cactus/?genus=Blossfeldia
Germplasm Resources Information Network: Blossfeldia liliputana
Mauseth cacti research: Blossfeldia liliputiana
Cacti Guide: Blossfeldia liliputiana
Blossfeldia liliputiana habitat pictures
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Blossfeldia&species=liliputiana

Notocacteae
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1937
Plantas descritas por Werdermann